Список космических запусков России в 2008 году

В 2008 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 39 %.

Статистика 
Количество запусков: 27

Успешных запусков: 26

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2008 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Видео космических запусков 2008 г. Телестудия Роскосмоса
 Тема на форуме журнала «Новости Космонавтики»
 В Роскосмосе создана комиссия по нештатной ситуации с КА Measat-1R
 Перенос запуска ракеты-носителя «Рокот» со спутником GOCE

Примечания